"Miracle" é uma canção trance realizada pelo grupo alemão Cascada. A música aparece em seu primeiro álbum, Everytime We Touch.

Histórico de Lançamento 

 15 de junho de 2004
 8 de agosto de 2004
 20 de setembro de 2004
 28 de janiero de 2005
  7 de abril de 2005

Faixas e formatos

Versão original 
 “Miracle” [Radio Mix] – 3:38
 “Miracle” [ SAD Radio Mix] – 3:26
 “Miracle” [Extended Mix] – 6:08
 “Miracle” [Icarus Mix] – 6:58

Versão Americana (relançada) 

	"Miracle" [Radio Mix] – 3:38
	"Miracle" [USA Radio Mix] – 3:25
	"Miracle" [SAD Radio Mix] – 3:26
	"Miracle" [Extended Mix] – 6:08
	"Miracle" [USA Extended Mix] – 5:05
	"Miracle" [Icarus Mix] – 6:58
	"Miracle" [SAD Extended Mix] – 7:08

Versão alemã (relançada) 

	"Miracle" [Radio Version] – 3:39
	"Miracle" [Extended Version] – 6:07

Reino Unido 

 CD 1 

	"Miracle" [Radio Edit] – 2:46
	"Miracle" [After Dark Version] – 3:10

 CD 2: 

	"Miracle" [Radio Edit] – 2:46
	"Miracle" [Original Mix] – 6:07
	"Miracle" [Socialites Mix] – 6:50
	"Miracle" [Alex M Extended Remix] – 6:44
	"Miracle" [Northstarz Remix] – 6:12
	"Miracle" [Joey Riot Mix] – 6:28
	"Miracle" [Video Edit] – 3:38
	"Miracle" [Video] – 3:40

Todas as versões

 Miracle (Radio Edit) 2:57
 Miracle (Alex Megane Extended Mix) 6:44
 Miracle (Joey Riot Mix) 6:28
 Miracle (Northstarz Club Mix) 6:14
 Miracle (Northstarz Remix) 4:00
 Miracle (Socialites Mix) 6:52
 Miracle (Extended) 6:09
 Miracle (The Hitmen Remix) 6:54
 Miracle (USA Extended) 5:08
 Miracle (Sad Extended) 7:09
 Miracle (Alex Megane Radio Edit) 3:43
 Miracle (The Hitmen Radio Edit) 3:30
 Miracle (USA Radio Mix) 3:28
 Miracle (Album Version/Video Mix) 3:41
 Miracle (Sad Radio Mix) 3:26
 Miracle (Sunset Crew edit) 3:13
 Miracle (German Club Mix) 4:56
 Miracle (Sunset Crew Remix) 6:23
 Miracle (The Usual Suspects vs EXR Remix) 6:22
 Miracle (The Usual Suspects vs EXR Edit) 4:22
 Miracle (After Dark Version) 3:10
 Miracle (Asian Radio Mix) 3:32
 Miracle (Asian Extended) 6:15
 Miracle (Red Monster Remix) 5:10
 Miracle (Icarus Mix) 6:58

Desempenho nas paradas

Posições

Singles de 2004
Singles de 2005